Луккенвальде:
 Луккенвальде — город в земле Бранденбург.
 «Луккенвальде» — футбольный клуб из одноимённого города.